El nombre de Silverio puede referirse a:

 Silverio (¿? - 537), papa de la Iglesia Católica.
 Silverio Franconetti, cantaor flamenco español.
 Silverio Izaguirre, futbolista español.
 Silverio Lanza, escritor español.
 Silverio Pérez, torero mexicano.